Huangqiao Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangqiao (socken i Kina, Gansu), 
 Huangqiao (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar